Il doppio del torneo di tennis Goiania Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Alexandre Hocevar e Marcos Hocevar che hanno battuto in finale Otavio Della e Kevin Lubbers 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Juan Antonio Pino Pérez /  Mario Tabares (semifinali)
 César Kist /  Daniel Orsanic (primo turno)

 Otavio Della /  Kevin Lubbers (finale)
 Edvaldo Oliveira /  João Zwetsch (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Goiania Challenger 1989